Угерски-Острог (, букв. «Венгерский острог (крепость)») — город в Чехии в Злинском крае, районе Угерске-Градиште. Расположен на юго-востоке страны в исторической Моравской Словакии на берегу реки Моравы, притока Дуная.

Расстояние до административного центра района Угерске-Градиште — 11 км.

Первое письменное упоминание встречается в 1286 году. До 1846 года носил название Острог (Ostroh).

Население

Города-побратимы 
  Тренчьянске Теплице (Словакия).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Угерски-Острог

Города Злинского края
Населённые пункты, основанные в 1286 году